Меткалф-стрит, 
 Меткалф-стрит (Монреаль)
 Меткалф-стрит (Оттава)